Кедр:

 Кедр () — род деревьев семейства Сосновые.
 Название некоторых деревьев рода Сосна () семейства Сосновые:
 
 
 
 
 Кедр (сорт ячменя) — советский сорт ярового ячменя (создан в 1988 году).
 Кедр (спецподразделение) — спецподразделение Управления ФСИН по Кемеровской области.
 Кедр (хоккейный клуб) — хоккейный клуб из Новоуральска.
 «Кедр» — прежнее название российской партии «Зелёные».

Техника
 КЕДР — детектор элементарных частиц в Институте ядерной физики СО РАН (Новосибирск).
 ПП-91 «Кедр» — пистолет-пулемёт конструкции Е. Ф. Драгунова.
 Р-104М «Кедр» — советская войсковая КВ-радиостанция.
 «Кедр» — российский студенческий спутник.
 «Кедр» — авиационный малогабаритный цифровой комплекс радиоэлектронного подавления.
 «Кедр» — проект подводных лодок 957Т.
 «Кедр» — резервный прибор управления стрельбой противокорабельной ракеты «Щука».
 Кедр-С — коротковолновый радиопередатчик стационарных радиоцентров.

Примечания